Текстильник:

 Текстильник — робітник, що займається виготовленням текстилю, а також фахівець, зайнятий у текстильній промисловості. 
 Текстильник — мікрорайон, розташований в південно-західній частині Донецька. 
 Текстильник — мікрорайон міста Корольова

Футбольні клуби  
Текстильник (Іваново)

Стадіони

Див. також  
 Текстильники (значення) 
 Проспект Текстильників (значення) 
 Вулиця Текстильників (значення)